Мерида, або Меріда — власна назва

 Мерида (Іспанія) — місто в Іспанії, столиця автономного співтовариства Естремадура.
 Мерида (штат) — штат Венесуели.
 Мерида (Венесуела) — місто у Венесуелі
 Мерида (Юкатан) — місто у Мексиці